Phường 14 (Bình Thạnh)
Phường 14 (Quận 6)
Phường 14 (Phú Nhuận)
Phường 14 (Tân Bình)
Phường 14 (Quận 5)
Phường 14 (Quận 10)
Phường 14 (Quận 4)
Phường 14 (Quận 8)
Phường 14 (Gò Vấp)
Phường 14 (Quận 11)
Phường 14 (Quận 3)